Константи (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 30,94 км². Население — 6 356 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información sobre Centcelles
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны